Шмидт, Пётр:
 Шмидт, Пётр Абрамович (род. 1930) — животновод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Шмидт, Пётр Антонович (1834-1902) — контр-адмирал.
 
 Шмидт, Пётр Юльевич (1872—1949) — советский зоолог.